Бор — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Расположена в 16 км к юго-востоку от райцентра Усвяты.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 91 житель.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района